Riza kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rizá (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Ríza (ort), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Ríza (kulle), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Rizá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike,

Iran 

 Kūh-e Rīzeh, berg, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar